Delfínia era un sobrenom d'Artemisa a Atenes.
 Festival Delfínia, festival que se celebrava a diverses ciutats de Grècia en honor de l'Apol·lo Delfini.